PRDM9 () – білок, який кодується геном PRDM9, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 894 амінокислот, а молекулярна маса — 103 376. Фермент, який здатен додавати три метильні групи до 4-го лізину H3-гістону (H3K4-3me, див. табл "Порівняння еу- та гетерохроматину"). Структурно Prdm9 має домен KRAB, та декілька тандемних цинкових пальців C2H2, що здатні зв'язуватися з ДНК. Функції Prdm9 полягають у триметилюванні H3K4 під час мейотичної профази, що є потрібною стадією для проходження мейозу. Проте білок Prdm9 не здатен до ди- та моно-метилювання 4-го лізину .

Цей білок за функціями належить до трансфераз, активаторів, регуляторів хроматину, метилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція транскрипції, мейоз. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку, S-аденозил-L-метіоніном. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Див. також 
 Хромосома 5

Примітки

Література 

  

Метилтрансферази